De Bont is een achternaam. Bekende personen die Bont of De Bont heten zijn onder meer:
 Ad de Bont, toneelschrijver en regisseur
 Anton de Bont, taalkundige 
 Chris de Bont, geograaf
 Debbie Bont, handbalspeelster
 Emiel Frederick de Bont, diplomaat
 H.G. de Bont, schrijver
 Jan de Bont, cameraman, filmproducent en filmregisseur
 Kevin De Bont, Belgisch kajakker
 Rita De Bont, Belgisch politica
 Sjoerd de Bont, acteur, regisseur en filmproducent
 Stef de Bont, voetbaljournalist

Zie ook 
 Bonte